Mehrānābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mehrīnābād, ort, Zanjan, 
 Mehrānābād (ort i Iran), Teheran, 

Robotskapade Iranförgreningar